Агва де Обиспо има више значења:
 Агва де Обиспо (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва де Обиспо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику